Na-ch’ü kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nag Qu, vattendrag, Tibet, 
 Nakchu (häradshuvudort i Kina), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar